Der Wolf (lateinisch Lupus) ist ein Sternbild des Südhimmels.

Beschreibung 

Der Wolf liegt zwischen den markanten Sternbildern Skorpion und Zentaur. Drei seiner Sterne sind heller als die 3. Größenklasse.
Durch den südlichen Teil zieht sich die Milchstraße, daher enthält er eine Reihe von nebligen Objekten. Wegen seiner südlichen Lage kann von Südeuropa und dem südlichen Mitteleuropa aus lediglich der nördliche Teil des Wolfs gesehen werden.

Geschichte 
Der Wolf gehört zu den klassischen 48 Sternbildern der Antike, die von Ptolemäus beschrieben werden. Vor 2.000 Jahren war er von Südeuropa aus vollständig sichtbar. Infolge der Präzessionsbewegung der Erdachse hat sich seine Lage im Laufe der Zeit nach Süden verschoben.

Im Jahre 1006 leuchtete im Wolf eine extrem helle Supernova auf, die heute als SN 1006 bezeichnet wird.

Mythologie 
Bei den Sumerern, Assyrern und Babyloniern wurde das Sternbild ebenfalls Wolf (sumerisch UR.DIM) genannt und galt als Verkörperung des Gottes Kusu, der wiederum zu einem der 12 Himmelsobjekte des Enki gezählt wurde.

Die antiken Griechen nannten ihn Θηρίον Thēríon (ein nicht näher bezeichnetes reißendes Tier). Das Tier wurde vom Zentauren auf einem Altar geopfert.

Himmelsobjekte

Sterne 

β Lupi ist ein 500 Lichtjahre entfernter, bläulich leuchtender Stern der Spektralklasse B2 IV.

Doppelsterne 

κ Lupi ist ein Doppelsternsystem in 200 Lichtjahren Entfernung. Die beiden Komponenten gehören den Spektralklassen B9 und A2 an. Aufgrund des Winkelabstandes von 27 Bogensekunden können sie bereits mit kleineren Teleskop in Einzelsterne aufgelöst werden.

Das System ξ Lupi ist 250 Lichtjahre entfernt. Es besteht aus zwei weißlich leuchtenden Sternen der Spektralklassen A0 und A2.

μ Lupi ist ein 250 Lichtjahre entfernter Vierfachstern. Bereits im Feldstecher sind zwei Sterne sichtbar. Zur Beobachtung aller vier Komponenten benötigt man ein Teleskop von mindestens 20 cm Öffnung.

Veränderliche Sterne 

α Lupi, der hellste Stern im Wolf, ist ein 548 Lichtjahre entfernter Stern der Spektralklasse B1 III. Er besitzt die 10-fache Masse und den 10-fachen Durchmesser unserer Sonne. Seine Helligkeit verändert sich über einen Zeitraum von 6 Stunden und 14 Minuten um den geringen Betrag von 0,03 Größenklassen. Es handelt sich um einen veränderlichen Stern vom Typ Beta-Cephei.

NGC-Objekte 

Im Wolf befinden sich die offenen Sternhaufen NGC 5749 und NGC 5822.

NGC 5822 ist ca. 2500 Lichtjahre entfernt und besteht aus etwa 100 Sternen. Mit einem Durchmesser von 40 Bogenminuten nimmt er am Himmel eine größere Fläche ein als der Vollmond. Im Prismenfernglas erscheint er als ausgedehnter nebliger Fleck.

Die Kugelsternhaufen NGC 5824, NGC 5927 und NGC 5986 können ebenfalls mit dem Fernglas ausgemacht werden.

NGC 5986 ist ca. 35.000 Lichtjahre entfernt. Mit einem Teleskop ab 15 cm Öffnung kann der Randbereich in Einzelsterne aufgelöst werden.

Der Offene Sternhaufen NGC 5822 besitzt eine Ausdehnung von nur 6 Bogensekunden.

Der Retinanebel ist ein planetarischer Nebel die 1900 Lichtjahre entfernt ist.

Siehe auch 
 Liste der Sternbilder
 Astrolab B

Weblinks

Einzelnachweise 

Sumerische Mythologie
Sumerischer Begriff
 
Anerkanntes Sternbild